Такмичења у тенису у појединачној конкуренцији за жене на Олимпијским играма 2004. одржана су од 15. до 22. августа на теренима Олимпијског тениског центра.

Учествовале су 62 такмичарке из 32 земље.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Коначан пласман

Спољашње везе

Тенис на Летњим олимпијским играма 2004.